W Polsce
 Ksawerów – część miasta Warszawa
 Ksawerów – kolonia wsi Wilka w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Sulików
 Ksawerów  wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź 
 Ksawerów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Ksawerów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna 
 Ksawerów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Ksawerów 
 Ksawerów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce
 Ksawerów – część wsi Kobylin w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna
 Ksawerów – część wsi Piskórka w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyński, w gminie Prażmów
 Ksawerów – osada w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Przesmyki
 Ksawerów – przysiółek wsi Grabownica Starzeńska w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów
 Ksawerów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Ksawerów – przysiółek wsi Ujazdek w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Ksawerów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek 
 Ksawerów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk 
 Ksawerów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry
 Ksawerów – osiedle w Warszawie
 Ksawerów – gromada

Zobacz też 
 Ksawerów Kramski (dawniej Ksawerów) – wieś, dawniej część wsi Dębicz w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Ksawerów Nowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Ksawerów Stary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Ksawerów Stary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Ksaweriw (, hist. pol. Ksawerów) – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie malińskim, w hromadzie Malin
 Xaverov – wieś i gmina w Czechach, w kraju środkowoczeskim, w gminie z rozszerzonymi uprawnieniami () Benešov; niegdyś w powiecie Benešov